Федосьевка — название населённых пунктов в России:

 Федосьевка — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Федосьевка — село в Пожарском районе Приморского края.